Sindrome di Goldberg, altro nome della galattosialidasi
Sindrome di Goldberg-Maxwell, altro nome della sindrome da insensibilità agli androgeni
Sindrome di Shprintzen-Goldberg